Die Republik Nauru umfasste ursprünglich 169 Dörfer oder Ortschaften (imuīt), von denen jedes aus mehreren Gehöften bestand, die auch Namen trugen. Die Dörfer waren teilweise bereits nach 1900 verlassen, unbewohnt oder zerstört. Mit dem zunehmenden Bevölkerungswachstum verschmolzen die einzelnen Dörfer zu einer zusammenhängenden Siedlung, welche sich heute rund um den ganzen Küstenstreifen verteilt.

Die Ortsnamen entstammen dem Buch Nauru – Ergebnisse der Südseeexpedition von Paul Hambruch, der im Rahmen der Hamburger Südsee-Expedition 1908–1910 auf der Insel weilte. Die Namen wurden entsprechend der Rechtschreibreform der nauruischen Sprache von 1939 umgeschrieben.

A

B

D

E

G

I

K

M

N

O

R

T

U

W

Y

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Naurus
 Liste der Städtelisten nach Ländern

!
Nauru